Mind Blowin’ может означать:

 Mind Blowin’ — альбом Ванилла Айса 1994 года.
 «Mind Blowin’» — песня The D.O.C. 1989 года.
 «Mind Blowin’» — песня Smooth 1995 года.